Wiaczesław Kuzniecow (kolarz) – rosyjski kolarz
 Wiaczasłau Kuzniacou – białoruski polityk